Золотаревський Ісак Якович (4 квітня 1906, Черкаси — 27 листопада 1973, Київ) — український радянський письменник-сатирик, поет, перекладач.
 Золотаревський Ісидор Самійлович (15 січня 1888, Єлисаветград (нині Кропивницький Кіровоградської області) — 26 листопада 1961, Кольчугіно, Владимирської області) — художник, архітектор, скульптор, педагог.